Sezon 1997 był 7. sezonem o mistrzostwo Białorusi. Tytułu mistrzowskiego broniła Sławija Mozyrz.

Tabela końcowa 

 1 Jako zwycięzca Pucharu Białorusi

Najlepsi strzelcy 
 19 goli
 Andrej Chlebasołau (Biełszyna Bobrujsk)

 16 goli
 Uładzimier Makouski (Dynama Mińsk)

 15 goli
 Dzmitry Balaszow (Biełszyna Bobrujsk)
 Uładzimier Sołoduchin (Dniapro Mohylew)
 Andrej Turczinowicz (Dynama-93 Mińsk)

 13 goli
 Dmitri Podrez (Dynama Mińsk)
 Maksim Razumau (Lakamatyu-96 Witebsk)

 12 goli
 Raman Wasiluk (Dynama Brześć)
 Uładzimier Putrasz (Biełszyna Bobrujsk)
 Waleryj Strypejkis (Naftan-Dewon Nowopołock)

Zobacz też 
Wyszejszaja liha

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Pierwszej Ligi Białoruskiej

1997 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Białorusi
Białoruś w XX wieku